Фе́ренц Э́ркель (; , Дюла — , Будапешт) — венгерский композитор, пианист, дирижёр, музыкальный педагог, основоположник венгерской национальной оперы.

Биография 

Согласно семейному преданию, Ференц — потомок переселившегося в Венгрию голландца ван Эркеля… Рано обнаружил музыкальные способности. Учился у Генриха Клейна в Пресбурге. С юных лет концертировал как пианист и преподавал игру на фортепиано (1828—1835), а также служил капельмейстером (с 1890 года) в Коложваре (Клуж-Напоке). В 1835 году переехал в Пешт, где вскоре стал дирижёром Венгерского театрального общества. С 1838 по 1890 годы являлся главным дирижёром и руководителем Венгерского национального театра, возглавлял оркестр Пештского филармонического общества со времени его основания в 1853 году и до 1871 года, а с 1868 — руководитель Всевенгерского объединения хоровых обществ. В 1875—1889 гг. был первым директором и профессором по классу фортепиано (до 1886 года) в Венгерской музыкальной академии. Инициировал в 1872 году, вместе с Ференцем Листом, строительство нового здания Оперного театра в Будапеште, возведённого в 1884 году, став его дирижёром со дня открытия.

Сыновья Эркеля — Дьюла (1842—1909), Элек (1843—1893), Ласло (1844—1896) и Шандор (1846—1900) тоже стали музыкантами.

Творчество 

Ференц Эркель является основоположником венгерской национальной оперы в самом буквальном смысле этого слова, ибо именно он создал первую венгерскую оперу. В большей части своих опер он отражал страницы трагической истории Венгрии: освобождение страны от захватчиков и борьбу с тиранией. Наиболее значительные — героико-лирические оперы «Ласло Хуньяди» и «Бан Банк». Для Эркеля характерно сочетание западноевропейских оперных традиций того времени и национального музыкального стиля (в частности, многие венгерские народные мелодии, например  использовал вербункош).

В своем творческом развитии Эркель продвигался от романтизма к реализму. В его операх стала значительнее роль народных масс, а во многих хоровых сценах народные песни стали чаще использоваться.

Автор «Торжественной увертюры» (1867), многочисленных фортепианных пьес, хоровых песен, в том числе гимна Венгрии (1844), а также музыки к так называемым народным театральным пьесам.

Шахматная деятельность 

Ференц Эркель считался одним из сильнейших венгерских шахматистов середины XIX в. Стал серьёзно заниматься шахматами с конца 30-х годов. Принимал участие в матче по переписке Пешт — Париж в 1842—1845 гг. (ходы обсуждались коллективно, венгры выиграли 2:0). В 1859 основал в Пеште первый шахматный клуб, которым руководил до конца жизни.

Память 
 Его имя носит оперный театр в Будапеште.
 В 1952 году режиссёр Мартон Келети снял художественный фильм «Эркель» (в советском прокате «Венгерские мелодии»)

Оперы 
 «Мария Батори» / Bátori Mária (1840, два акта)
 «Ласло Хуньяди» / Hunyadi László (1844, четыре акта; исполнялась на открытии нового здания Венгерской государственной оперы в 1884 году)
 «Елизавета» / Erzsébet (1857, три акта, Ф. Эркель является автором только второго акта)
 «Бан Банк» / Bánk bán (1861, три акта; исполнялась на открытии нового здания Венгерской государственной оперы в 1884 году)
 «Шарольта» / Sarolta (1862, три акта)
 «Дёрдь Дожа» / Dózsa György (1867, пять актов)
 «Георгий Бранкович» / Brankovics György (1874, четыре акта)
 «Безымянные герои» / Névtelen hősök (1880, четыре акта)
 «Король Иштван» / István király (1885, четыре акта, все оперы — Будапешт)
 «Шимон Кемень» / Kemény Simon (неокончена, сохранились лишь отрывки, планировалось три акта)

Литература 
 
 Музыкальный энциклопедический словарь / Гл. ред. Г. В. Келдыш. - М.: Советская энциклопедия, 1990. - с. 655-656
 Немет Адаме, Ференц Эркель [перевод с немецкого], - Л., 1980.
 Bónis Ferenc: Erkel Ferencről és koráról, Püski Kiadó, Budapest, 1995, ISBN 963-8256-74-5
 Németh Amadé: Erkel, Gondolat Kiadó, Budapest, 1979, ISBN 963-280-786-3
 Németh Amadé: Erkel Ferenc életének krónikája, Zeneműkiadó, Budapest, 1973
 Sadie, Stanley: Opera, Kossuth Kiadó, Budapest, 2004, ISBN 963-09-4690-4
 Winkler Gábor: Barangolás az operák világában, Tudomány Kiadó, Budapest, 2005, ISBN 963-8194-41-3
 Balassa Imre, Gál György Sándor: Operakalauz, Zeneműkiadó Vállalat, Budapest, 1961
 
 Каширников В. П.: Ференц Эркель / specialradio.ru - М., 2010

Примечания

Ссылки 
 Краткое содержание (синопсис) оперы «Банк бан» на сайте «100 опер»
 

Академические музыканты Венгрии
Оперные композиторы Венгрии
Преподаватели Музыкальной академии Ференца Листа
Шахматисты Венгрии
Основоположники национального оперного искусства
Композиторы — авторы гимнов
Похороненные на кладбище Керепеши